Tom Clancy’s Ghost Recon — франшиза по мотивам произведений Тома Клэнси.
 Tom Clancy’s Ghost Recon — серия компьютерных игр.
 Tom Clancy’s Ghost Recon — первая игра серии, вышедшая в 2001 году.
 Tom Clancy’s Ghost Recon Wii — эксклюзивная игра для Wii, вышедшая в 2010 году.
 Tom Clancy's Ghost Recon — роман Дэвида Майклза по мотивам игры, вышедший в 2008 году.